Proarmaueria är ett släkte av slemmaskar. Proarmaueria ingår i familjen Armaueriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Proarmaueria